Larry Young – atleta statunitense
Larry Young – musicista statunitense